Minh Quang (Tuyên Quang)
 Minh Quang (Thái Bình)
 Minh Quang (Vĩnh Phúc)
 Minh Quang (Hanoi)